Partit Radical d'Esquerra, partit polític de França
 Partit Republicà Gallec, partit polític històric de Galícia
 Paris Rive Gauche, nou barri de París
 Pura Raça Gallega, nom oficial de la raça del cavall gallec
 Pitiriasi Rosada de Gilbert, malaltia de la pell
 Generador pseudoaleatori (del nom en anglès Pseudorandom Generator), generador d'aleatorietat en criptografia
 PRG també és el codi de l'Aeroport Internacional de Ruzyně de Praga